Мартья́нов (Мартья́нова) — русская фамилия. Известные носители:
 Мартьяновы — русский дворянский род.

Мартьянов 
 Мартьянов, Александр Алексеевич (1898—1977) — советский военачальник, генерал-майор.
 Мартьянов, Андрей Леонидович (1973—2022) — русский писатель и переводчик.
 Мартьянов, Григорий Игоревич (род. 2002) — белорусский футболист.
 Мартьянов, Дмитрий Константинович (1857 — ?) — депутат Государственной думы I созыва от Вологодской губернии.
 Мартьянов, Евгений Александрович (род. 1959) — советский и российский футболист.
 Мартьянов, Михаил Александрович (род. 1986) — российский актёр.
 
 Мартьянов, Олег Сергеевич (1952—2018) — советский и российский актёр, гитарист.
 Мартьянов, Пётр Алексеевич (1835—1865) — русский общественный деятель.
 Мартьянов, Пётр Николаевич — русский купец второй гильдии, известный ресторатор  
 Мартьянов, Сергей Викторович (род. 1954) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.



См. также 
 Мартьяновы — о дворянском роде
 Мартьяново
 Мартьяновка
 Марьянов